Аарон Александр — німецький шахіст
 Боніфас Александр — гаїтянський політик
 Жан-Марк Александр — гаїтянський футболіст
 Марк Александр — французький дзюдоїст